The Ticket of Leave Man – film del 1912 diretto da Gaston Mervale
The Ticket-of-Leave Man – film del 1914 diretto da Henry J. Vernot
The Ticket-of-Leave Man – film del 1914 diretto da Travers Vale
The Ticket-of-Leave Man – film del 1918 diretto da Bert Haldane